

Personen
 Anne Sjerp Troelstra (1939-2019), Nederlands wiskundige
 Jelle Troelstra (1891-1979), Nederlands graficus, kunstschilder en tekenaar
 Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), Nederlands advocaat, journalist, dichter en politicus

Overige
 Vergissing van Troelstra, een vergeefse oproep tot een socialistische revolutie
 Troelstra Beweging Nederland, een Nederlandse socialistische politieke partij

Zie ook 
 Troelstralaan (doorverwijspagina)